Personen
 Antony Fennema (1902-1984), Nederlands roeier
 Bertus Fennema (1944), Nederlands burgemeester
 Meindert Fennema (1946), Nederlands politicoloog
 Reinder Fennema (1849-1897), Nederlands ingenieur en geoloog